

Musique 
 Whisper Not est un standard de jazz de  Benny Golson composé en 1956.

Albums 
 Whisper Not est un album live du pianiste de jazz Keith Jarrett, sorti en 2000.
 Whisper Not est un album de la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald, sorti en 1967.